Кеннет Роберт «Кен» Сирс (; 17 августа 1933, Уотсонвилл, Калифорния — 23 апреля 2017, там же) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и лёгкого форварда. Учился в Университете Санта-Клары, два раза признавался баскетболистом года среди студентов конференции West Coast (1953, 1955). В 1955 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Сан-Франциско Сэйнтс» (ABL) и «Сан-Франциско Уорриорз». Всего в НБА провёл 8 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1958, 1959). Всего за карьеру в НБА сыграл 529 игр, в которых набрал 7355 очков (в среднем 13,9 за игру), сделал 4142 подбора (7,8 за игру) и 843 передачи. Дважды (в сезонах 1958/1959 и 1959/1960 годов) был лучшим в лиге по проценту попаданий с игры.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Франциско Сейнтс»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»